Tsitsikamma è un toponimo sudafricano, che può riferirsi a:

 monti Tsitsikamma – catena appartenente al supergruppo montuoso della Cintura di pieghe del Capo
 Tsitsikamma National Park – un parco nazionale del Sudafrica